Цемент:

Материалы
 Цемент — искусственное неорганическое вяжущее вещество, как правило, гидравлическое, один из основных строительных материалов.
 Цемент — материал, применяемый в стоматологии для восстановления разрушенных кариесом зубов.
 Цемент — специфическая костная ткань, покрывающая корень и шейку зуба.
 Цемент — соединительный материал сцементированных горных пород.

Литература
 «Цемент» — роман Ф. Гладкова (1925).
 «Цемент» — журнал, издававшийся в Росcийской империи и СССР.

Музыка
 «Цемент» — латвийская рок-группа.

Фильмы
 «Цемент» — утраченный советский чёрно-белый фильм 1927 года по роману Гладкова.
 «Цемент» — советский телефильм 1973 года по роману Гладкова.
 «Цемент» — советский фильм 1975 года.
 «» () — американский художественный фильм 2000 года.

Предприятия
 ООО «Цемент», ранее Одесский цементный завод, — крупнейший производитель цемента в южном регионе Украины.
 См. также :Категория:Цементные компании России

Футбол
 «Цемент» — название футбольного клуба «Черноморец» Новороссийск в 1960—1969 и 1978—1991 годах.
 «Цемент» — название футбольного клуба «Спартак» Ереван в 1993—1999 годах (представлял город Арарат).
 «Цементник» — название футбольного клуба «Салют Белгород» в 1960—1963 годах, а также прежнее название стадиона «Салют» в Белгороде.
 «Цементник» — прежнее название футбольного клуба «Николаев» из города Николаев Львовской области.
 «Цементник» — название футбольного клуба «Спартак» из Семея (Семипалатинска) в 1959—1970 годах.
 «Цементник» — название футбольного клуба «Искра-Сталь» из Рыбницы в 1995—2002 годах.
 
 «Цементарница» — македонский футбольный клуб из города Скопье.